La Coupe d'Ukraine de football 2005-2006 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Metalurh Zaporijia.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 22 mars 2006 tandis que les matchs retour sont joués le 12 avril 2006.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2005-2006 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2005-2006 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2005-2006 sur le site de la RSSSF.

2005-2006
Ukraine
Sport en Ukraine en 2005
Sport en Ukraine en 2006